Illinois este un nume propriu de origine nativă nord-americană care se poate referi la:

Termeni geografici

Stat, teritoriu, regiune  

 Illinois, un stat al Statelor Unite ale Americii (populație, conform Census 2000, de 12.419.293 locuitori). 
 Illinois (teritoriu SUA), conform originalului [The] Illinois Territory, un teritoriu organizat al Statelor Unite între 1809 și 1818, entitate teritorială prestatală care a precedat cronologic statul SUA omonim. 
 Illinois Country, o regiunea a Americii coloniale.

Numele a patru râuri din Statele Unite  

 Illinois River (Illinois), un afluent al Mississippi River în statul Illinois. 
 Illinois River (Oklahoma), un râu ce curge în statele americane Arkansas și Oklahoma. 
 Illinois River (Oregon), râu din statul Oregon. 
 Illinois River (Colorado), râu din Jackson County, statul Colorado.

Amerindieni  

 Illinois Confederation ori Illiniwek, trib nativ al Americii de Nord. 
 Illinois (limbă), limba amerindiană a tribului Illiniwek.

Educație  

 University of Illinois at Urbana-Champaign, cel mai larg campus din sistemul educațional al University of Illinois .
 Illinois College, colegiu privat de arte liberale localizat în Jacksonville, Illinois.

Alte utilizări  

 The Illinois, proiectul faimos de realizare al unui zgârie-nori a arhitectului Frank Lloyd Wright, a cărui înălțime finală (dacă ar fi fost realizat) ar fi fost de o milă, adică 1.609 metri. 
 "Illinois", cântecul (imnul) oficial al statului Illinois.
 USS Illinois, nume date de-a lungul timpului mai multor vase militare ale United States Navy, Marina SUA.
 Illinois (album) (Conform, titlului original complet, Come on feel the Illinoise),  album muzical de concepție din 2005 al lui Sufjan Stevens.
Jean-Baptiste "Illinois" Jacquet, muzician de jazz, saxofonist. 

Nume proprii
+